Bedellia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Henry Tibbats Stainton 1849. Bedellia ingår i familjen vindemalar. 

Bedellia är enda släktet i familjen vindemalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vindemalar
Bedellia